Асијенда лас Флорес има више значења:

 Асијенда лас Флорес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Асијенда лас Флорес (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику